

Cinema
 Oberst Chabert – vari film 
 Il colonnello Chabert – vari film tratti dall'omonimo romanzo

Letteratura
 Il colonnello Chabert – romanzo breve scritto nel 1832 da Honoré de Balzac

Persone
 Lacey Chabert (1982) – attrice, doppiatrice e modella statunitense

Altro
 Vanga di Chabert – uccello della famiglia Vangidae